Pampas bezeichnet folgende geographischen Objekte in Peru:
 Pampas (Pallasca), Kleinstadt in der Provinz Pallasca (Region Ancash)
 Pampas (Huancavelica), Provinzhauptstadt von Tayacaja (Region Huancavelica)
 Distrikt Pampas (Pallasca), Distrikt in der Provinz Pallasca (Region Ancash)
 Distrikt Pampas (Tayacaja), Distrikt in der Provinz Tayacaja (Region Huancavelica)
 Río Pampas, linker Nebenfluss des Río Apurímac
 früherer Name von Distrikt Pampas Grande, Distrikt in der Provinz Huaraz in Peru
 früherer Name von Pampas Grande, Ortschaft in der Provinz Huaraz in Peru

Weitere Bezeichnungen:
 Grassteppe und Ökoregion in Südamerika, siehe Pampa